Lajše (Gorenja vas - Poljane), een plaats in Slovenië in de gemeente Gorenja vas - Poljane
 Lajše (Železniki), een plaats in Slovenië in de gemeente Železniki